14-й Чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил с 30 августа по 15 сентября 2002 года в 8 городах Германии с участием 24 команд. 90 матчей первенства посетили более 285 000 зрителей. Звание чемпионок мира впервые в истории досталось представительницам Западной Европы — сборной Италии.

Отборочные игры 

Сборные Германии, как команда страны-организатора, и Кубы, как победитель предыдущего чемпионата мира, были освобождены от отборочного турнира. За оставшиеся 22 путёвки боролись сборные из 55 стран. Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира прошла 21 сентября 2001 года в Берлине.

Финальный турнир 
24 финалиста чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 12 команд (по три лучшие из каждой шестёрки) вышли во второй этап, где образовали три группы по четыре команды. Участниками плей-офф стали сборные, занявшие по два первых места в каждом из квартетов второго группового этапа, а также две лучшие среди команд, занявших третьи места.

Арены 

 Берлин — Max-Schmeling-Halle
 Бремен — Stadthalle
 Штутгарт — Schleyer-Halle
 Риза — SachsenARENA
 Мюнстер — Halle Mϋnsterland
 Шверин — Sport & Congresshall
 Дрезден — Mehrzweckhalle
 Лейпциг — Mehrzwecksporthalle

Первый групповой этап

Группа A 

Мюнстер 
30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

Группа B 

Шверин 
30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

Группа C 

Дрезден, Риза
30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

Группа D 

Лейпциг
30 августа

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

Второй групповой этап

Группа E 

Бремен 
6 сентября

7 сентября

8 сентября

Группа F 

Штутгарт 
6 сентября

7 сентября

8 сентября

Группа G 

Риза 
6 сентября

7 сентября

8 сентября

Плей-офф

1/4 финала 
11 сентября
Бремен

Штутгарт

1/2 финала 
13 сентября
Берлин

Матч за 3-е место 
15 сентября
Берлин

Финал

Утешительный турнир

1/2 финала за 5—8-е места 

12 сентября
Бремен

Штутгарт

Матч за 7-е место 
14 сентября
Берлин

Матч за 5-е место 
15 сентября
Берлин

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 
Игроки команд, участвовавших в плей-офф

 Атака (процент эффективности)
  Елизавета Тищенко — 65,03
  Юмилка Руис — 54,32
  Марта Санчес — 51,31
  Екатерина Гамова — 48,89
  Элиза Тогут — 47,90
 Блок (очки в среднем за сет)
  Даниэла Скотт — 0,93
  Екатерина Гамова — 0,83
  Хитер Боун — 0,83
  Анастасия Беликова — 0,83
  Елизавета Тищенко — 0,76

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Нэнси Каррильо — 0,55
  Екатерина Гамова — 0,48
  Логан Том — 0,46
  Елена Плотникова — 0,45
  Лиана Меса — 0,43
 Защита (диги в среднем за сет)
  Ку Гиран — 3,61
  Фаби — 3,54
  Паола Кардулло — 3,18
  Стэйси Сикора — 2,68
  Нели Нешич — 2,54

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Марсель — 14,21
  Кан Хеми — 12,59
  Элеонора Ло Бьянко — 12,23
  Нели Нешич — 11,41
  Фэн Кунь — 10,56
 Приём (процент позитивного приёма)
  Ку Гиран — 61,58
  Фаби — 60,09
  Елена Тюрина — 56,54
  Паола Кардулло — 53,08
  Сасса — 51,76

Ссылки 
 Чемпионат мира-2002 среди женских команд на сайте FIVB

2002 год в волейболе
Чемпионаты мира в Германии
Сентябрь 2002 года
Спорт в Германии в 2002 году
Международные соревнования по волейболу в Германии
Август 2002 года